Тази страница е списък на марки водка:
 

-Зеленая Марка Русия
- Остоя- Полша- пшеница

Списъци